Robert Richardson (1955-), directeur de la photographie américain ;
 Robert Richardson (1806-1876), leader religieux chrétien américain ;
 Robert Richardson (1982-), pilote de course américain ;
 Robert Richardson (1862-1943), membre du parti travailliste ;
 Robert Richardson, joueur de basketball américain ;
 Robert Richardson (1940-2021), auteur britannique de roman policier ;
 Robert Coleman Richardson, (1937-), physicien américain, prix Nobel de physique 1996.
 Robert V. Richardson, (1820-1870) général confédéré de la guerre de Sécession